Saint Martin et le Mendiant est une scène de la vie de saint Martin qui a donné plusieurs œuvres d'art :
Saint Martin et le Mendiant (El Greco)
Saint Martin et le Mendiant (van Dyck).